Святий Ісидор
 Ісидор Пелусійський
 Ісидор Севільський
 Ісидор Хіоський